Miejscowości w USA:
 Oscoda – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
Gminy w USA:
 Oscoda (ang. Oscoda Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oscoda (ang. Oscoda County) – w stanie Michigan